Howlett ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Howlett (* 1986), britischer Politiker
 Doug Howlett (* 1978), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Edwin Howlett (1835–1914), britischer Lehrer im Fahrsport
 Geoffrey Howlett (1930–2022), britischer Heeresoffizier, General
 Liam Howlett (* 1971), britischer Musiker
 Mike Howlett (* 1950), Musiker und Produzent